La Festa Major de Can Peguera se celebra la segona quinzena de juny al barri de Can Peguera, al districte de Nou Barris de Barcelona. Can Peguera, molt proper al districte d'Horta, organitza la festa major pels volts del 15 de juny i l'allarga fins a la revetlla de Sant Joan. El programa festiu, organitzat principalment pels veïns i el casal de barri La Cosa Nostra inclou activitats variades per a totes les edats: des de xerrades, àpats populars, balls de festa major i competicions esportives fins a tallers i activitats d'animació pensades per als més petits. La festa se celebra des del 1972.

Actes destacats 
 Cantada d'havaneres. Cada any a la plaça del doctor Jaén es fa un dels actes més esperats de la festa, la cantada d'havaneres, acompanyada de rom cremat per a tots els assistents. El grup convidat fa un repàs de les havaneres i les cançons de taverna més populars.

Referències 

Can Peguera
Can Peguera